Megaselia qurigolensis — вид мелких мух-горбаток рода  из подсемейства Metopininae (двукрылые горбатки). Эндемик Ирана.

Распространение 
Центральная Азия, Иран (провинция Восточный Азербайджан, Qurigol, 37°54.736’ N, 46°41.617’ E, высота 1928 м).

Описание 
Мелкие мухи длиной около 1 мм. Длина крыльев от 1,5 до 2,0 мм. Лоб с очень тонкими микротрихиями. Щека с 4 щетинками. Ноги желтовато-коричневые. Грудь коричневая с 3 нотоплевральными щетинками, без расщелины перед ними; мезоплевра с мелкими волосками. Брюшко серовато-коричневое, с мелкими волосками. Вид был впервые описан в 2019 году иранскими энтомологами Р. Н. Хамени с коллегами (Khameneh R. N., S. Khaghaninia, N. Maleki-Ravasan; University of Tabriz, Тебриз, Иран) и британским диптерологом Генри Диснеем (R. Henry L. Disney; Department of Zoology, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания). Видовое название дано по имени места обнаружения (Qurigol).

См. также 
 Megaselia shabestarensis
 Megaselia zonuzensis

Примечания

Литература 
 Disney R.H.L. 1989: Scuttle Flies — Diptera, Phoridae Genus Megaselia. Handbooks for Identification of British Insects, 10 (8): 1-155.
 Disney R.H.L. 1994: Scuttle flies: The Phoridae. Chapman & Hall. London, xii + 467 pp. https://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-1288-8

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — genus Megaselia Rondani, 1856
 Phorid catalog (online data for phorid flies). Entomology Section, Natural History Museum of Los Angeles County
Megaselia
Насекомые Азии
Эндемики Ирана
Животные, описанные в 2019 году